Andreu Gallerani 
 Andrés Hibernón